Herpetomonas lewisi Kent, 1880 użył tej nazwy dla świdrowca szczurzego (Trypanosoma lewisi)
 Herpetomonas lewisi Danilewskyi, 1888 użył tej nazwy dla świdrowca Evansa (Trypanosoma evansi)

Przypisy

Bibliografia